Agustín Daniel Pelletieri (Buenos Aires, 17 de maio de 1982) é um futebolista argentino de origem italiana que atua como meia. Atualmente está no Lanús da Argentina.

Referências 

Naturais de Buenos Aires
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Lanús
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Racing Club
Futebolistas do Club Deportivo Chivas USA
Futebolistas do Club Atlético Tigre